Berkhof of Berkhoff is een achternaam van Nederlandse en Duitse herkomst. De naam valt onder de zogenaamde boerderij-namen. In een tijd toen straatnamen nog niet algemeen waren, diende zo´n naam als adres. De naam heeft twee betekenissen. In Nederland is dat `hofstede-´ of `hoeve met berken´. Voor alle duidelijkheid zal op het erf dan ook één of meer berkenbomen hebben gestaan. In Duitsland betekent de naam `boerderij op een berg´. De naam is hier een variant van de achternaam Berghoff.

Oorsprong
Vrij algemeen gebruik bij boerderij-namen was dat de pachter (huurder) van de boerderij en zijn gezin de boerderij-naam als toevoeging achter de voornaam en het patroniem kregen. Primair bleef de naam echter aan de boerderij en het bijhorende erf verbonden. Dat betekende dat ook een nieuwe, opvolgende pachter met zijn gezin bekend kon worden onder de boerderij-naam. Zodoende kunnen meerdere niet-verwante families hun achternaam ontlenen aan één en dezelfde boerderij. Want de vertrokken pachter en zijn nakomelingen bleven de boerderij-naam waaronder zij algemeen bekend waren geworden, vaak verder gebruiken. Zowel in Nederland als in Noord-West-Duitsland zijn meerdere van deze herkomst-boerderijen bekend. De oudst bekende vermeldingen hiervan stammen uit het begin van de zestiende en zelfs één uit het eind van de vijftiende eeuw.

Bekende personen met de achternaam
Aster Berkhof, pseudoniem van de Vlaamse schrijver Lode van den Bergh (* 1932)
 Gé Berkhof (1933-2015), Nederlands luitenant-generaal (b.d.)
 Gerrit Berkhoff (1901-1996), Nederlands chemicus en eerste rector magnificus Universiteit Twente, Nederland
 Hendrikus Berkhof (1914-1995), Nederlands predikant en theoloog
 Karel Berkhoff (* 1965), Nederlands historicus
 Louis Berkhof (1873-1957), Nederlands-Amerikaans theoloog
 Wicher Berkhoff (Russisch: Vasili Ivanovich Berkov) (1794-1870), Nederlands-Russisch scheepsbouwer
 Willem Berkhoff (1863-1953), Nederlands banketbakker en eerste voorzitter hoofdbestuur Banketbakkersvakschool te Amsterdam

Externe links
 Berkhof-Berkhoff. DNA Projekt

Nederlandse of Vlaamse achternaam
Duitse achternaam